El término Kazachi  puede referirse a:

Kazachi (Kavkázskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kavkázskaya, en el krai de Krasnodar, en Rusia.
Kazachi (Krylovskaya, Krasnodar), localidad del raión de Krylovskaya, en el krai de Krasnodar, en Rusia.
Kazachi (Korenovsk, Krasnodar), localidad del raión de Korenovsk, en el krai de Krasnodar, en Rusia.